Unterreut ist der Ortsname von

 Unterreut (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterreut (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Unterreut (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Unterreit
 Unterreute
 Unterreuten